Беркутов — фамилия. Известные носители:

 
 Беркутов, Ибрагим Белялович (1918—1943) — Герой Советского Союза.

 Беркутова, Эмилия Андреевна (род. 1994) — российская сноубордистка.